Аэропорт Берген — международный аэропорт, расположенный в 12 км в юго-западу от центра города, является вторым по количеству обслуживаемых пассажиров аэропортом Норвегии после аэропорта Осло.

Авиакомпании 
 air Baltic
 Air Europa
 Atlantic Airways
 Balcan Holidays Airline
 Bergen Air Transport
 British Airways
 Corendon
 Danish Air Transport
 Eastern Airways
 Finnair
 Flybe
 Icelandair
 KLM
 Lufthansa
 Norwegian
 SAS
 SunExpress
 Thomas Cook Airlines
 Widerøe
 Wizz Air

Примечания 

Аэропорты Норвегии
аэропорт